Sukhindol kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Suchindol, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Suchindol, ort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Suchindol, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar